Jméno a příjmení Zdeněk Řehák nese více osob:

 Zdeněk Řehák (spisovatel) (* 1948) – český spisovatel a akupunkturista
 Zdeněk Řehák (zoolog) (* 1954) – český zoolog

Reference 

Rozcestníky - jméno